Эберштейн () — старинный графский род в Швабии и Бадене.
 Эберштейн, Вильгельм Людвиг Готтлоб фон (; 1762—1805) — немецкий философ.
 Эберштейн, Эрнст Альбрехт фон (1605—1676) — немецкий военачальник времён Тридцатилетней войны, член Плодоносного общества.

См. также 
 Эберштайн (значения)

Примечания